Niemcy:
 Werra – rzeka, dopływ Wezery

Osoby:
 Franz von Werra – niemiecki pilot

Inne:
 (1302) Werra – planetoida

Zobacz też:
 Von Werra
 Werra-Meißner
 Werra-Suhl-Tal